Hasan Kabze (Ancara, 26 de maio de 1982) é um futebolista turco que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Montpellier.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Naturais de Ancara
Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Çanakkale Dardanelspor
Futebolistas do Galatasaray SK
Futebolistas do FC Rubin Kazan
Futebolistas do Montpellier Hérault Sport Club
Futebolistas do Orduspor
Turcos do século XX
Turcos do século XXI